Аббревиатура УНРС может означать:
 Украинская народная республика Советов
 Установка непрерывной разливки стали